Калайчев — фамилия:
 Калайчев, Андрей Сергеевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Калайчев, Николай Сергеевич (род. 1956) — советский футболист.